Ray of Hope  (Beverly Hills, 90210),  de dertigste aflevering van het zesde seizoen van Beverly Hills, 90210, 
 Ray of Hope (adoptiedienst), een Vlaamse Interlandelijke pluralistische adoptiedienst